Olesa pode referir-se a:

Olesa de Bonesvalls, Catalunha, Espanha
Olesa de Montserrat, Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos